Ali Al Saadi – calciatore libanese
 Fares Juma Hasan Juma Al Saadi – calciatore emiratino
 Harib Al-Saadi – calciatore omanita
 Mohamed Obaid Al-Saadi – velocista omanita

Pagine correlate
 Saadi